Tuczępy (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż
 Tuczępy (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż